Pereboom ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelis Pereboom, niederländischer Mediziner (um 1760)
 Derk Pereboom (* 1957), amerikanischer Philosoph